Karakter
 Noddy, mesehős szereplő

Tévéfilmek
 Noddy megmenti a karácsonyt
 Noddy és a mágikus holdfénypor
 Noddy és a nagy szigetkaland

Tévéfilmsorozatok
 Noddy kalandjai Játékvárosban, 2001-2008 között brit televíziós animációs filmsorozat.
 Mondd együtt Noddyval!, 2005-ös brit televíziós animációs filmsorozat.
 Noddy Játékvárosban'', 2009-es brit televíziós animációs filmsorozat.